Меган Шонессі була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Сіднеї.

Паола Суарес виграла титул, у фіналі перемігши Сільвію Фаріну-Елію з рахунком 3–6, 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Canberra Women's Classic, одиночний розряд